Magyarország
 Somogyszob, község Somogy megyében, a Nagyatádi járásban
 Szob, város Pest megyében, a Szobi járás központja
 Ukrajna
 Szob (ukránul Соб), a Déli-Bug mellékfolyója